Албания на летней Универсиаде 2013 года была представлена двумя спортсменами в одном виде спорта. Была завоёвана одна медаль, страна заняла 62-е место в общекомандном зачёте.

Призёры

Результаты

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Состав сборной Албании на Универсиаде 2013 года

Страны на летней Универсиаде 2013 года
Спорт в Албании в 2013 году